

Ярошин — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Ярошин — село в гміні Льондек Слупецького повіту Великопольського воєводства